Per Kičera si può intendere:
Kičera, fiume che scorre in Russia.
Kičera, insediamento di tipo urbano della Russia, situato nella Repubblica di Buriazia.